Финал Кубка Шотландии по футболу 2010 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2009/10, в котором встречались клубы «Данди Юнайтед» и «Росс Каунти». Матч состоялся 15 мая 2010 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды из Данди.

Путь к финалу

«Росс Каунти»

«Данди Юнайтед»

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Шотландии 2009/10 на scottishfa.co.uk
 Протокол матча на Soccerway.com

2010
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Матчи ФК «Росс Каунти»
Футбол в Европе в 2010 году
События 15 мая
Май 2010 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2010 году